

Étymologie 

Pour l'étymologie du nom de famille Payen voir celle du nom de famille Payan.

Patronymes

Payen 

 Alix Payen (1842-1903), communarde française ;
 Anselme Payen (1795-1871), chimiste français qui donna son nom au Prix Anselme-Payen ;
 
 Auguste Payen (1801-1877), architecte néoclassique belge ;
 Édouard Payen (1869-1960), homme politique français ; 
 Édouard Payen (1844-1926), industriel français ;
 Emmanuel Payen (né en 1936), prêtre français ;
 Ennemond Payen (1881-1932), homme politique français ;
 Fabrice Payen, sportif français ;
 Gaspar Payen (né vers 1515), violiste de Charles-Quint et de Philippe II ;
 Guillaume Payen (né 1977), philosophe et historien français ;
 
 Léopold Payen (1830-1911), architecte français ;
 Louis Payen (1875-1927), poète, auteur dramatique et librettiste français ;
 Louis Payen (né vers 1640), l'un des tout premiers habitants de La Réunion ;
 Ludovic Payen (né en 1995), athlète français.
 Marie Payen, actrice française ;
 Michel Payen (né en 1915), footballeur français ;
 Nicolas Payen (décédé en 1559), maître de chapelle à la chapelle royale de Madrid ;
 Nicolas Roland Payen (1914-2004), l'inventeur de l'aile delta ;
 Stéphane Payen (né en 1972), saxophoniste et compositeur français ;
 Pierre Payen (1902-1944), dessinateur de presse et caricaturiste français ;
 Payen le Bouteiller (?-1148), croisé du royaume de Jérusalem qui vécut au

Payens 
Payens est le nom de plusieurs personnalités :
 Hugues de Payens, le premier Grand Maître des Templiers.

Toponyme 

 Hôtel Payen est un hôtel particulier à Lyon.

Notes et références

Article connexe 
 Payan issu comme Payen du vocable latin « pagani »

Lien externe 
 
Patronyme français
Patronyme belge